Selene (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Selene (geslacht), een geslacht uit de familie van Horsmakrelen
 SELENE (ook Kaguya), een Japans onbemand ruimtevaartuig